La categoria 100 kg è stata la sesta categoria maschile di peso per il Judo ai Giochi della XXX Olimpiade; la gara si è svolta il 2 agosto 2012 presso l'ExCeL Exhibition Centre di Londra. Vi hanno partecipato 30 atleti in rappresentanza di altrettanti paesi.

La gara ha visto l'affermazione del tusso Tagir Chajbulaev che ha superato in finale il mongolo Naidangiin Tüvshinbayar.

Formato 
L'evento si è svolto con la formula dell'eliminazione diretta, che determina i vincitori delle medaglie d'oro e d'argento. I quattro atleti sconfitti ai quarti di finale si affrontano in un turno di ripescaggio; i vincitori si scontrano con i perdenti delle semifinali per determinare le due medaglie di bronzo.

Programma

Risultati

Finali

Ripescaggi

Pool A

Pool B

Pool C

Pool D

Collegamenti esterni 

M100